E10 puede referir a:

 E10 rosca Edison.
 E10 etanol (combustible), mezcla de 90% gasolina y 10% etanol.
 E10 diabetes mellitus typo 1 ICD-10 código.
 E10 autopista europea, en Suecia y Noruega.